Termenul „Lindenberg” se poate referi la:

 Lindenberg im Allgäu, oraș in districtul Lindau (Bodensee) in Bavaria
 Lindenberg (Vorpommern), comuna in districtul Demmin in Mecklenburg-Vorpommern
 Lindenberg (Pfalz), comuna la Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz

Lindenberg nume de persoane din Germania:
 Christoph Lindenberg (1930–1999), 
 Erich Lindenberg (1938–2006), pictor
 Heinrich Lindenberg (1902–1982), politician (CDU)
 Johann Bernhard Wilhelm Lindenberg (1781–1851), botanist
 Johann Caspar Lindenberg (1740–1824), primar din Lübeck
 Otto Lindenberg (1894–1968), politician (KPD) 
 Paul Lindenberg (1859–1943), jurnalist, scriitor
 Richard Lindenberg (1869–1925), cercetător
 Siegwart Lindenberg (* 1941), om de stiință
 Udo Lindenberg (* 1946), muzician
 Wladimir Lindenberg (1902–1997), doctor, autor

Vezi și
Lista comunelor din Austria Superioară